Юрматы́ () — башкирское племя.

Родовой состав 
 ЮРМАТЫ (родовые подразделения: ай-баш, аю, аюсы, бикей, биккинин, биш-уйле, азнабай, бускун, бурзян, бэпкэ, илсегул, ирале, исянбирде, юмак, кэзэ, казак-кул, калмак, кара-бильгау, кара, карга, кашкаймак, кудаш, кузгун, култай, кусяпэй, кудей, куян, кэсим, майрык, мустафа, муллакай, муса, салдый, серек, сибек, суваш-ай, сэтэй, табын, таз, турна, тубай, тызым, уракай, узбек, шалавар, шурале, шымтыр, юлдаш, юлый, юрматы, якшембэт)
 КАРМЫШ (МАКАР) (родовые подразделения: аиткул, аккубяк, абыз, бикзян, ибрай, кудаш, кусяр, кара-туяк, кабырга, калмак, килмыш, мокша, саде, саз, сиксянтояк, тунгатар, саркай, этэмэс)
 МИШАР-ЮРМАТЫ (родовые подразделения: магар, сункэ, бакай)
 НОГАЙ-ЮРМАТЫ (родовые подразделения: арлар, юаннар, йэйен, мугаш)
 ТАЛЬТИМ (родовые подразделения: азнай, аит, аю, башкир, бишкадак, бурзян, габзалил, даут, ильсектимер, ишмурат, елембет, кайнау, калмак, каныкай, кара, кармыш, касым, кузгун, кызылбаш, кырау, минзеля, мышы, уметбай, усен, саран, турдакын, хусаин, хала-баш, шакир, шэкэр, айткул, юлдашбай, юрматы, ярылкап, яугильде)
 ТАТИГАС (родовые подразделения: айтуган, алатубэ, калмак, кортлас, мерэтэк, сурэ, сэлеш, сэтэй, табылды, тейелдэк)

Населенные пункты 
Бала-Четырман (Фёдоровский район), с.Стерлибашево (Стерлибашевский район), Ишимбай,  и другие.

Анализ Y-DNA 
Часть протестированных юрматы оказалась принадлежащими гаплогруппе R1b (M269). Одна треть оказалась принадлежащими гаплогруппе R1a субклад S23592. Акбердины принадлежат к Y-хромосомной гаплогруппе I1-L22, Сатучины — к Y-хромосомной гаплогруппе I2; другая часть протестированных юрматов, оказались принадлежащими Y-хромосомной гаплогруппам R1a+Z280 и N. Доминирующими гаплогруппами в генофонде юрматынцев оказались R1a-M198 (более 1/3 части генофонда) и N1c1-M178 (более 1/4 части генофонда).

Кроме того, более трети генофонда юрматынцев составляют т. н. «переднеазиатские» гаплогруппы: J2a-M172, E1b-M35, G2a-P15, «западноевразийские»: I1-M253, I2-P37, R1b-M269. Несмотря на мнение о восточноевразийских корнях юрматынцев, в частности и башкир в целом, «восточноевразийские» гаплогруппы (СЗ-М48, R1b-M73) оказались в меньшинстве.

Племенные знаки различия 
Оран (боевой клич): аҡтайлаҡ (священный медвежонок). Священное дерево: өйәңке (ветла). Священная птица: әтәлге (самка кречета).

Этноним 
Этноним племени отождествляется с древневенгерским этнонимом  (Гуармат), которая была в составе приазовских и дунайских болгар. Антропоним в форме 'Юрматей' также известен у чувашей.

Этническая история 
Вероятно, юрматы — потомки ассимилированных тюрками древних сарматов, пережившие этап этнического взаимодействия и смешения с уграми и переселившиеся вместе с булгарами из Приазовья на Волгу.

Юрматынцы принадлежат к раннему (булгаро-угорскому) этническому слою башкирского народа, образовавшемуся на базе смешения тюркского и угорского (древнемадьярского) населения на территории формирующейся Волжской Булгарии и сопредельных областей.

В XIII—XIV веках юрматынцы кочевали в междуречье Зая и Шешмы, а в конце XIV века переправились на правобережье Камы. В XV веке подчинялись Ногайской орде. Предводитель юрматынцев Бурнак-бий выступил против их ухода юрматынцев вместе с ногайцами на реку Кубань. Но всё же часть племени, под давлением ногайцев, была вынуждена переселится вместе с ними.

Территория расселения 
В XIII—XIV веках территория расселения племени располагалась по рекам Степной Зай и Шешма. В XV веке большая часть юрматынцев мигрировала на юго-восток, где расселились по землям в бассейне реки Белая (Агидель): в долинах рек Ашкадар, Зиган, Куганак, Селеук, Стерля, Сухайля, Тайрук, на правобережье реки Нугуш и на левобережье реки Уршак.

В XVII веке часть племени юрматы переселилась в верховья рек Малый Уран и Ток.

После присоединения Башкортостана к Русскому государству вотчинные земли племени составили Юрматынскую волость Ногайской дороги.

К XVIII веку земли юрматынцев граничали с территориями расселения таких башкирских племён как бурзян, кыпсак и тамьян. По сведениям П. И. Рычкова, в середине XVIII века в Юрматынской волости насчитывался 521 двор.
По закону Российской империи, башкир запрещали учитывать в первых четырех ревизских сказках, или наставляли вести учет исключительно по их желанию. В последующих ревизиях, начиная с 1795 года, башкиры учитываются по численности душ..

По данным Третьей ревизии (1761–1764 гг.), в «Ерматынской волости» проживали 1185 душ мужского пола ясашных татар и всего 12 башкирцев.

В конце XVIII—XIX вв. территория расселения юрматынцев в административном отношении входила в состав Оренбургского и Стерлитамакского уездов, а в период кантонной системы управления — в 7‑й и 9‑й башкирские кантоны.

Ныне территория расселения племени юрматы входит в Гафурийский, Ишимбайский, Мелеузовский, Стерлибашевский, Стерлитамакский и Фёдоровский районы Башкортостана, Беляевский, Красногвардейский и Новосергиевский районы Оренбургской области, Перелюбский район Саратовской области.

Шежере племени юрматы 
Первоначальный вариант шежере на тюрки был записан во второй половине XVI века под диктовку предводителя юрматынцев Татигас‑бия муллой Бакием, после смерти бия рукопись передана на хранение Азнай‑бию, Кармышу и Илсектимеру (Илчикей Тимеру). Шежере повествует о событиях, которые в той или иной степени имели отношение ко всей территории Южного Башкортостана, а также содержит сведения по социальной структуре, этнической истории, внутренней организации племени юрматы.

Сохранились два списка XIX — нач. XX вв.: один был опубликован в журнале «Башкорт аймагы» в 1927 году С. Г. Мрясовым; второй вариант включён в сборник Р. Г. Кузеева «Башкирские шежере» (1960). Рукопись последней хранится в Научном архиве УНЦ РАН.

Также известны и другие шежере юрматынцев.

Некоторые факты 
 На территории Стерлитамакского района Башкортостана установлен мемориальный комплекс «Земля Юрматы».
 По занимаемой территории и численности населения юрматынцы входили в число наиболее крупных башкирских племён.
 Племенные знаки различия: оран (боевой клич): аҡтайлаҡ; священное дерево: ветла (өйәңке); священная птица: кречет (әтәлге).
 Под названием Курт-Гуармат часть юрматинцев вошла в состав венгерского народа, о чём писал Константин VII Багрянородный в «Об управлении империей». См. подробнее Великая Венгрия. Р. Г. Кузеев, указавший на этот факт, также отмечает связь с булгарским племенем «ерми».
 Музей Юрматы есть в Ишимбае.

Примечания

Литература 
 Живитченко, Э. Музей корней наших открыт в Ишимбае: Музей истории племени Юрматы / Э. Живитченко //Восход.-2010.-17 декабря.- С.9.
 Игнатьев, В. История земли-Юрматы: от мамонтов до «витязей» / В. Игнатьев // Восход. — 2010. — 19 авг. — С. 2., 20 авг. — С. 6.
 Татары Уфимского уезда (материалы переписей населения 1722–1782 гг.): справочное издание / отв. ред. Р.Р. Исхаков. – Казань: Институт истории им. Ш. Марджани АН РТ, 2020. С. 107-108.

Ссылки 
 История башкирских родов. Т.30: Юрматы. Ч.1
 История башкирских родов. Т.30: Юрматы. Ч.2
 История башкирских родов. Т.30: Юрматы. Ч.1
 История башкирских родов. Т.30: Юрматы. Ч.2
 Статья в Башкирской энциклопедии
 Племя Юрматы
 Шежере племени Юрматы
 Башкиры рода Юрматы, часть 1 // Реальное время
 Башкиры рода Юрматы, часть 2 // Реальное время
 

Башкирские племена
История Оренбургской области
История Башкортостана